Il doppio femminile del Topshelf Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Sara Errani e Roberta Vinci erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

Irina-Camelia Begu e Anabel Medina Garrigues hanno sconfitto in finale Dominika Cibulková e Arantxa Parra Santonja per 4-6, 7-63, [11-9].

Teste di serie 

  Daniela Hantuchová /  Andrea Hlaváčková (ritirate)
  Irina-Camelia Begu /  Anabel Medina Garrigues (campionesse)

  Shūko Aoyama /  Megan Moulton-Levy (semifinale)
  Nina Bratčikova /  Ol'ga Govorcova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Topshelf Open 2013
WTA Tour 2013